

Населені пункти та їхні частини

 Чарнково — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Чарнково — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Чарнково — лісова осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки